Магнай — название населенных пунктов в Казахстане:

Магнай — село в Карабалыкском районе Костанайской области,  Новотроицкий сельский округ.
Магнай — село в Карабалыкском районе Костанайской области,  Побединский сельский округ, упразднено в 2019 г.